

Результаты соревнований

Восьмёрка лучших 
Монреаль, Олимпийский стадион, 26—28 июля 1976 года

Квалификационные соревнования 
Монреаль, Олимпийский стадион, 26 июля 1976 года

35 участниц были разбиты на 2 группы из 18 и 17 человек. В финал выходили 12 лучших плюс все, выполнившие квалификационный норматив 1,80 м.

Финал 
Монреаль, Олимпийский стадион, 28 июля 1976 года

Примечания

См. также
Прыжки в высоту
Прыжки в высоту (лучшие спортсмены года, женщины)
Лёгкая атлетика на Олимпийских играх
Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1976
Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1972 — прыжки в высоту (женщины)
Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1976 — прыжки в высоту (мужчины)
Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1980 — прыжки в высоту (женщины)

Ссылки
 Athletics at the 1976 Montréal Summer Games: Women's High Jump .

Прыжок в высоту

Прыжки в высоту на Олимпийских играх